Diskord — норвежская группа из города Осло, играющая в стиле Техничный дэт-метал. Группа издала несколько альбомов, получивших хорошие отзывы публики. Группа примечательна так же тем, что основные партии вокала исполняет барабанщик.

Diskord выступала на ряде музывальных фестивалей и участвовала в нескольких турах. В частности, музыканты играли во многих городах Европы, в Японии и в Южной Африке. Участие в фестивалях включает в себя Inferno Metal Festival и by:Larm в Осло, Mono Goes Metal и Kill-Town в Дании, Old Grave fest в Бухаресте, Hole in the Sky в Бергене, Szczecin Extreme Festival в Польше, Asakusa Deathfest в Японии. Diskord выступали на разогреве у Nasum в Болонье и Possessed в Праге, Behemoth в Йоханнесбурге, ЮАР. Участвовали в Европейских турах с Dødheimsgard, Execration и Cryptic Brood.

Участники группы Эйвинд Аксельсен и Дмитрий Сухинин также являются участниками группы Defect Designer, ранее образованной в Новосибирске.

Текущий состав 
 Эйвинд Аксельсен (Eyvind W. Axelsen) — Бас гитара/Электроконтрабас/Вокал (1999 — наши дни)
 Ханс Йорген Эрсвик (Hans Jørgen Ersvik) — Барабаны/Вокал (1999 — наши дни)
 Дмитрий Сухинин — Guitar/Вокал (2014 — наши дни)

Бывшие участники 
 Ховар Ёстли (Håvard Østli) — гитара 2011—2014
 Эспен Хангор (Espen T. Hangård) — гитара 2007—2011
 Крис Мирэ (Chris Myhre) — гитара 1999—2007
 Квиле (Kvile) — гитара 2001—2002

Видеоклипы 
 Horrid Engine
 A Downward Spire

Дискография 
 Demo 2001 — издали самостоятельно, 2001
 Aural Abjection — издали самостоятельно, 2003
 HDFH — Vendlus Records, 2005
 Doomscapes — Edgerunner Music, 2007
 Oslo We Rot — сплит с Obliteration, Execration и Lobotomized — Unborn Productions, 2010
 Dystopics — No Posers Please!, 2012
 Oscillations — Australopithecus Records (США)/Hellthrasher Productions (Европа), 2014
Degenerations – Transcending Obscurity Records, 2021

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Дэт-метал-группы Норвегии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Трио